Sopore () ist eine Stadt (Municipal Council) im Nordwesten des indischen Unionsterritoriums Jammu und Kashmir.

Sie befindet sich im gleichnamigen Tehsil im Distrikt Baramulla. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 61.098, mit Vororten bei 71.292.

Die Stadt liegt zentral im nördlichen Teil des Kaschmirtals am Abfluss des Jhelam aus dem Wularsee.
Der National Highway 1A führt von der 40 km südöstlich gelegenen Provinzhauptstadt Srinagar über Sopore zur 15 km südwestlich gelegenen Distrikthauptstadt Baramulla.

Klima 
Das Klima in Sopore ist warm-gemäßigt. Die meisten Niederschläge fallen in den Winter- und Frühjahrsmonaten von Januar bis Mai. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 810 mm.

Einzelnachweise 

Municipal Council in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Baramulla